Bwokwen kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Bwokwen, holme i atollen Taka, Marshallöarna, 
 Boken (ö i Marshallöarna, Arnoatollen), 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar